Swedenhielms kan syfta på
 Swedenhielms – en pjäs av Hjalmar Bergman från 1923

Filmer och TV-pjäser
 Swedenhielms (1935) – en svensk dramafilm från 1935
 Familien Swedenhielm – en dansk film från 1947
 Swedenhielms (1961) – en svensk TV-pjäs från 1961
 Swedenhielms (1980) – en svensk TV-pjäs från 1980
 Swedenhielms (2003) – en svensk TV-pjäs från 2003